Нинковић:
 Живомир Нинковић
 Ивана Нинковић
 Милош Нинковић
 Нићифор Нинковић
 Слободан Нинковић
 Наташа Нинковић (вишезначна одредница)